Джек Рэймонд Колбэк (; род. 24 октября 1989 года, Ньюкасл-апон-Тайн, Англия) — английский футболист, полузащитник клуба «Ноттингем Форест».

Клубная карьера

«Сандерленд» и аренда в «Ипсвич Таун» 

Колбэк родился в городе Ньюкасл-апон-Тайн, графство Тайн-энд-Уир, Англия. Воспитанник футбольной академии клуба «Сандерленд». Начал заниматься футболом с 10 лет. Играл в молодёжном составе клуба с 1999 по 2008 годы. 30 мая 2008 года Колбэк подписал профессиональный контракт с клубом и перешёл в первый состав.

Спустя некоторое время, главный тренер клуба Стив Брюс объявил о своём намерении отправить Колбэка в аренду. 6 августа 2009 года Колбэк на правах аренды перешёл в «Ипсвич Таун» до января 2010 года. Дебютировал в составе «Ипсвич Таун» в матче Кубка Футбольной лиги против «Шрусбери Таун». В Футбольной лиге дебютировал в матче против «Вест Бромвич Альбион». Свой первый гол забил в матче против «Блэкпул». В январе 2010 года срок аренды был продлён до конца сезона 2009/10. Колбэк был признан лучшим игроком клуба в сезоне 2009/10 .

В конце сезона Колбэк вернулся в «Сандерленд» и дебютировал в Премьер-лиге, выйдя на замену в матче против «Вулверхэмптон Уондерерс». Однако, далее Колбэк больше на поле не выходил и 15 октября 2010 года был повторно отдан в аренду в «Ипсвич Таун». Вернулся с аренды 6 января 2011 года.

После возвращения с аренды Колбэк стал получать больше игрового времени. Свой первый после возвращения матч Колбэк сыграл 8 января, где «Сандерленд» встретился с «Ноттс Каунти» в третьем раунде Кубка Англии. 16 января Колбэк вышел на замену в матче против «Ньюкасл Юнайтед», за который Колбэк болел в детстве. 5 марта Колбэк также вышел на замену во втором тайме матча против лондонского «Арсенала». 16 апреля Колбэк впервые после возвращения с аренды вышел в матче Премьер-лиги против «Бирмингем Сити». На следующей неделе Колбэк сыграл против «Уиган Атлетик», «Сандерленд» выиграл эту встречу со счётом 4:1. Колбэк также показал хорошую игру в следующих матчах против «Болтон Уондерерс» и «Вест Хэм Юнайтед», и завершил сезон на хорошей ноте, прочно закрепившись в основном составе.

В сезоне 2011/12 Колбэк стал также часто выходить на позицию левого защитника. 26 декабря 2011 года в матче против «Эвертона» Колбэк забил свой первый гол после возвращения с аренды. 3 января получил травму в матче против «Уиган Атлетик» и выбыл из строя на несколько недель. 5 января 2012 Колбэк продлил свой контракт с клубом на два года.

Ближе к истечению срока контракта Колбэка «Сандерденд» вёл долгие переговоры с игроком, но Колбэк не хотел продлевать контракт с клубом. В это же время игроком заинтересовались несколько клубов Премьер-лиги, но «Сандерленд» отказывал всем подряд в надежде на то, что им удастся оставить Колбэка в клубе.

«Ньюкасл Юнайтед» 

9 июня 2014 года Колбэк перешёл в «Ньюкасл Юнайтед» в качестве свободного агента. Он был вторым по счёту игроком, который прибыл в «Ньюкасл» из «Сандерленда», вечного соперника и заклятого врага «сорок». «Первопроходцем» был Лионель Перес в 1998 году. Как сторонник «Ньюкасла», Колбэк признал, что отныне болельщики «Сандерленда» будут «ненавидеть его на всю оставшуюся жизнь». Со своей стороны, «Сандерленд» признал, что переход Колбэка в стан «сорок» оставил «горький вкус». Газета «Daily Mail» назвала Колбэка «самым недооценённым игроком Премьер-лиги» и сравнил его с Солом Кэмпбелл, который в своё время перешёл из «Тоттенхема» в «Арсенал», что вызвало шквал негативной реакции болельщиков «Тоттенхэма», так как «Арсенал» является принципиальным соперником «Тоттенхема».

Колбэк дебютировал в клубе 17 августа в матче против «Манчестер Сити». Провёл на поле полный матч, «сороки» проиграли этот матч со счётом 2:0. Свой первый гол за клуб Колбэк забил 28 декабря в матче против «Эвертона», «сороки» выиграли этот матч со счётом 3:2. Два дня спустя Колбэк забил свой второй гол в ворота «Бернли».

Международная карьера 
Колбэк сыграл один матч за молодёжную сборную Англии до 20 лет, а в частности, товарищеский матч против молодёжной сборной Италии в марте 2009 года, где заменил Марка Олбрайтона на 79-й минуте матча.

28 августа 2014 года Колбэк получил свой первый вызов в национальную сборную Англии для участия в матчах против сборных Норвегии и Швейцарии. Однако, ему пришлось отказаться от участия в связи с травмой икроножной мышцы
.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Джек Колбэк на сайте Премьер-лиги

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Сандерленд»
Игроки ФК «Ипсвич Таун»
Игроки ФК «Ньюкасл Юнайтед»
Игроки ФК «Ноттингем Форест»